Oelsner ist der Familienname folgender Personen:

 Ecka Possekel-Oelsner (1893–1962), deutsche Malerin
 Gustav Oelsner (1879–1956), deutscher Architekt und Stadtplaner
 Gustav Hermann Oelsner (1845–1912), deutscher Weber, Lehrbuchautor und Direktor der Höheren Webschule zu Werdau
 Hermann Oelsner (1871–1923), britischer Romanist
 Joachim Oelsner (* 1932), deutscher Altorientalist
 Johann Wilhelm Oelsner (1766–1848), Königl. Geheimer Kommerzien- und Konferenzrat, Ritter des roten Adlerordens, Industrieller, Pädagoge und Philologe
 Julius Wilhelm Oelsner (1800–1862) deutscher Unternehmer, Abgeordneter in der Frankfurter Nationalversammlung
 Konrad Engelbert Oelsner (1764–1828), deutscher Publizist
 Ludwig Oelsner (1831–1910), deutscher Historiker
 Manfred Oelsner (1932–2002), deutscher Lokalhistoriker
 Marlies Oelsner (* 1958), verheiratete Marlies Göhr, deutsche Leichtathletin
 Maximilian Oelsner (1859–1912), Inhaber der Leipziger Musikalienhandlung M. Oelsner
 Oscar Walter Oelsner (1902–1963), deutscher Geologe, Mineraloge und Lagerstättenkundler
 Richard Oelsner (* 1994), deutscher Bobsportler
 Theodor Oelsner (1822–1875), deutscher Redakteur und Schriftsteller
 Thomas Oelsner (* 1970), deutscher Skilangläufer und Biathlet
 Winfried Oelsner (* 1972), deutscher Regisseur
 Wolfgang Oelsner (* 1949), deutscher Pädagoge, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Autor

Siehe auch:
 Oelßner